Ивановский зоопарк — зоопарк, расположенный в городе Иваново, на Рабочем посёлке. Основан в 1994 году.

История 
В конце 1980-х годов во Дворце пионеров и школьников в Иванове инициативными зоологами О. В. Мамихиной и А. В. Борзовым был организован кружок юннатов. Коллекция располагалась всего в двух комнатах. Здесь дети учились ухаживать за животными, слушали о них рассказы. Первыми питомцами детворы стали не только кролики, крысы, морские свинки, хомяки и черепахи, но и обезьяны и попугаи. Постепенно коллекция животных стала увеличиваться, и места во дворце пионеров и школьников стало мало, поэтому в 1992 году специально для кружка юннатов было арендовано здание животноводческого комплекса на территории станции юных натуралистов на Рабочем посёлке. Постепенно к животноводческому комплексу стали достраивать уличные вольеры для птиц и зверей. Приобретались новые животные.

Официальным днём создания Ивановского зоопарка считается 1 апреля 1994 года, когда вышло в свет распоряжение о создании «Городского детского зоологического парка». Директором вновь образованного учреждения назначен Борзов Аркадий Валентинович. В 2004 году «Городской детский зоологический парк» переименован в Муниципальное Учреждение «Ивановский зоологический парк». В настоящее время — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ивановский зоологический парк». Зоопарк был открыт для посетителей 14 сентября 1996 года.

Первый период работы зоопарка был тяжёлым, поскольку не хватало денег на корма и оборудование клеток. Однако коллекция зоопарка не только сохранилась, но и пополнялась новыми экземплярами, в том числе животными, принесёнными посетителями.

Ныне в коллекции зоопарка насчитывается более 150 видов животных и более 800 экземпляров. Ежегодно зоопарк посещает почти 100 тысяч ивановцев и гостей города.

На гербе Ивановского зоопарка изображена рысь. Это связано с тем, что в начале 1990-х годов Зообаза Мосфильма подарила Ивановскому зоопарку двадцатилетнюю рысь по кличке Вася (Кунак), которая была главным героем фильма «Рысь возвращается» (Режиссёр Агасий Бабаян, 1986 г).

Ссылки 
 Сайт ивановского зоопарка
 Золотое кольцо России. Ивановский зоопарк

Организации, основанные в 1994 году
Появились в 1994 году в России
Зоопарки России
Зоопарк
Культурные организации Иванова